San (volk): een Zuid-Afrikaanse bevolkingsgroep;
San (taal): een taal die wordt gesproken door de Hai//om San
san (letter): een verouderde letter uit het Griekse alfabet;
San (cercle): een cercle in de regio Ségou in Mali
San (commune): een commune en plaats in de cercle San in de regio Ségou in Mali
San (rivier): een rivier in Polen;
SAN: afkorting voor Storage Area Network.